Аннаберг () — топонім.

 Аннаберг (район) — колишній район у Німеччині, входив у землю Саксонія.
 Аннаберг (Нижня Австрія) — громада в Австрії, у федеральній землі Нижня Австрія.

Див. також 

 Аннаберг-Буххольц
 Аннаберг-Лунгец
 
 Паломницька церква Аннаберг